Crewe Alexandra FC (celým názvem: Crewe Alexandra Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Crewe v nemetropolitním hrabství Cheshire. Založen byl v roce 1877. Pojmenován pak byl podle královny Alexandry.

V roce 1888 postoupil do semifinále FA Cupu, což je dodnes největší úspěch v dějinách klubu. V roce 1892 se stává společně s dalšími dvanácti celky zakládajícím členem druhé divize, vyloučen z ní byl v sezóně 1895/96. Do Football League znovu přistoupil až v roce 1921 při jejím dalším rozšíření. V roce 2013 klub získal svoji první anglickou pohárovou trofej, EFL Trophy.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Gresty Road s kapacitou 10 153 diváků.

Získané trofeje 

 EFL Trophy ( 1× )
 2012/13
 Welsh Cup ( 2× )
 1935/36, 1936/37
 Cheshire Premier Cup ( 2× )
 2008/09, 2009/10
 Cheshire Senior Cup ( 7× )
 1909/10, 1911/12, 1912/13, 1922/23, 2001/02, 2002/03, 2016/17

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Semifinále: 1887/88
 Welsh Cup
 Vítěz: 1935/36, 1936/37
 EFL Cup
 3. kolo: 1960/61, 1974/75, 1975/76, 1978/79, 1992/93, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2004/05, 2006/07, 2008/09
 FA Amateur Cup
 Čtvrtfinále: 1894/95
 EFL Trophy
 Vítěz: 2012/13

Osobnosti

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1889–1892: Football Alliance
 1892–1896: Football League Second Division
 1896–1898: The Combination
 1898–1901: Lancashire League
 1901–1911: Birmingham & District League
 1911–1921: The Central League
 1921–1958: Football League Third Division North
 1958–1963: Football League Fourth Division
 1963–1964: Football League Third Division
 1964–1968: Football League Fourth Division
 1968–1969: Football League Third Division
 1969–1989: Football League Fourth Division
 1989–1991: Football League Third Division
 1991–1992: Football League Fourth Division
 1992–1994: Football League Third Division
 1994–1997: Football League Second Division
 1997–2002: Football League First Division
 2002–2003: Football League Second Division
 2003–2004: Football League First Division
 2004–2006: Football League Championship
 2006–2009: Football League One
 2009–2012: Football League Two
 2012–2016: Football League One
 2016– : English Football League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 
 Profil klubu na soccerway.com 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1877